Bady Bassitt kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bady Bassitt (ort), São Paulo, 
 Bady Bassitt (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar